Quarto Mundo — refere-se a uma sub-população submetida a exclusão social na sociedade global, ou nações sem Estado e nomeadamente pobres ou marginalizados
 Quarto Mundo (DC Comics) — meta-série de histórias em quadrinhos criada por Jack Kirby para a DC Comics
 Quarto Mundo (quadrinhos) — extinto coletivo brasileiro de histórias em quadrinhos